Le Championnat de squash du British Open féminin 2013 est l'édition 2013 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 20 au 26 mai 2013. Laura Massaro gagne son premier British Open, en battant Nicol David en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2013
 Saison 2013 de la WSA

féminin 2013
Compétition de squash à Kingston upon Hull
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2013
Sport en mai 2013